Houttuyn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martinus Houttuyn
 Maarten Houttuyn